Раковцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Раковцы — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Раковцы — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Раковцы — деревня в Борисовском районе Минской области.